Архиепархия Порт-оф-Спейна () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго. В митрополию Порт-оф-Спейна входят епархии Бриджтауна, Виллемстада, Джорджтауна, Кингстауна и Парамарибо. Кафедральным собором архиепархии Порт-оф-Спейна является церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, которая является малой базиликой.

История 
В 1516 году Святой Престол учредил в Тринидаде территориальную прелатуру, которая просуществовала до 1650 года.

22 февраля 1818 года Святой Престол учредил апостольский викариат Тринидада, выделив его из епархии Санто-Томаса-де-Гайана (сегодня — архиепархия Сьюдад-Боливара).

10 января 1837 года апостольский викариат Тринидада передал часть своей территории для образования нового апостольского викариата Ямайки (сегодня — архиепархия Кингстона).

30 апреля 1850 года апостольский викариат Тринидада передал часть своей территории для возведения новой епархии Розо и в этот же день был преобразован в архиепархию Порт-оф-Спейна.

20 февраля 1956 года архиепархия Порт-оф-Спейна передала часть своей территории для образования новой епархии Сент-Джорджеса.

Архиепархия Порт-оф-Спейна входит в Конференцию католических епископов Антильских островов.

Ординарии архиепархии 
 епископ Джеймс Бакли (6.03.1819 — 26.03.1828);
 епископ Дэниел Макдоннелл (23.12.1828 — 26.10.1844);
 архиепископ Ричард Патрик Смит (26.10.1844 — 6.05.1852);
 архиепископ Винченцо Спаккапьетра C.M. (17.04.1855 — 12.09.1859);
 архиепископ Фердинанд Инглиш (28.09.1860 — 19.09.1862);
 архиепископ Жоашен-Иасинт Гонен O.P. (2.06.1863 — 8.03.1889);
 архиепископ Патрик Винсент Флад O.P. (8.03.1889 — 17.05.1907);
 архиепископ Джон Пиус Даулинг O.P. (9.03.1909 — 6.06.1940);
 архиепископ Патрик Финбар Райан O.P. (6.06.1940 — 24.05.1966);
 архиепископ Гордон Энтони Пантин C.S.Sp. (29.11.1967 — 11.03.2000);
 архиепископ Эдвард Джозеф Гилберт C.SS.R. (21.03.2001 — 26.12.2011);
 архиепископ Джозеф Харрис C.S.Sp. (26.12.2011 — 19.10.2017);
 архиепископ Чарльз Джейсон Гордон (с 19 октября 2017 года).

Статистика 

|-
| 1950 || 280.000 || 750.000 || 37,3 || 110 || 8 || 102 || 2.545 ||  || 68 || 212 || 63
|-
| 1966 || 299.649 || 827.957 || 36,2 || 136 || 18 || 118 || 2.203 ||  || 51 || 255 || 59
|-
| 1968 || 350.000 || 1.035.000 || 33,8 || 136 || 20 || 116 || 2.573 ||  || 150 || 281 || 59
|-
| 1974 || 370.000 || 1.101.824 || 33,6 || 129 || 17 || 112 || 2.868 ||  || 150 || 250 || 61
|-
| 1980 || 370.000 || 1.102.000 || 33,6 || 115 || 23 || 92 || 3.217 || 1 || 123 || 194 || 59
|-
| 1990 || 400.000 || 1.235.400 || 32,4 || 117 || 35 || 82 || 3.418 ||  || 113 || 176 || 61
|-
| 1999 || 395.000 || 1.250.000 || 31,6 || 90 || 43 || 47 || 4.388 ||  || 71 || 182 || 62
|-
| 2000 || 395.000 || 1.250.000 || 31,6 || 106 || 39 || 67 || 3.726 ||  || 82 || 149 || 61
|-
| 2001 || 383.302 || 1.277.675 || 30,0 || 110 || 44 || 66 || 3.484 ||  || 80 || 175 || 61
|-
| 2002 || 383.302 || 1.277.675 || 30,0 || 112 || 42 || 70 || 3.422 ||  || 85 || 149 || 61
|-
| 2003 || 383.302 || 1.277.675 || 30,0 || 116 || 44 || 72 || 3.304 ||  || 86 || 149 || 61
|-
| 2004 || 383.302 || 1.277.675 || 30,0 || 121 || 45 || 76 || 3.167 ||  || 94 || 147 || 61
|-
| 2010 || 340.000 || 1.310.000 || 26,0 || 106 || 46 || 60 || 3.207 ||  || 76 || 142 || 61
|-
| 2013 || 351.000 || 1.353.000 || 25,9 || 104 || 44 || 60 || 3.375 || 20 || 66 || 144 || 61
|-
| 2016 || 291.528 || 1.349.667 || 21,6 || 106 || 46 || 60 || 2.750 || 19 || 70 || 138 || 62
|-
| 2019 || 285.671 || 1.349.667 || 21,2 || 88 || 44 || 44 || 3.246 || 19 || 57 || 114 || 62
|}

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Информация на сайте catholic-hierarchy.org  
 Информация на сайте gcatholic.org  

Католицизм в Тринидаде и Тобаго